David González (1982-), joueur colombien de football ;
 David González (1996-), coureur cycliste espagnol ;
 David Gonzalez (1986-), joueur suisse de football ;